Benian peut désigner :

Toponymie 
 Aïn Benian est une commune algérienne de la wilaya d'Alger ;
 Benian est une commune algérienne de la wilaya de Mascara ;
 Aïn Benian est une commune algérienne de la wilaya d'Aïn Defla.
 Bénian ntâa Soumâa est un mausolée des Aïth Aïcha dans la wilaya de Boumerdès.

Homonymie de toponyme